Bajart est un patronyme, corruption de , dérivé de l'ancien français bay : couleur de la robe du cheval. Ce fut un surnom pour un homme dont la barbe et les cheveux sont roux et noirs.

 Lionel Bajart (né en 1979), homme politique belge flamand ;
 Léonce Bajart (1888-1983), résistant français.